Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 war ein Billardturnier, das vom 14. bis 17. November 2012 in Chanty-Mansijsk, Russland, stattfand. Nach fünf Jahren Pause war es die zweite Austragung der Weltmeisterschaft in der Disziplin Dynamische Pyramide.

Weltmeister wurde der Ukrainer Jaroslaw Tarnowezkyj, der im Finale den Russen Pawel Mechowow mit 6:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Jauhen Saltouski und Petr Danilow. Titelverteidiger war der Kirgise Kanybek Sagynbajew, der in der Runde der letzten 32 gegen Wolodymyr Perkun ausschied.

Modus 
Die 89 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

 2. Verliererrunde (65.–89. Platz)
  Quanysch Abpassow
  Awetis Awetisjan
  Roman Donos
  Dmitrijs Dudņiks
  İslam Fərhadov
  Jesse Hämäläinen
  Bachtijar Jangibajew
  Dieter Johns
  Raschit Kamalow
  Ulukman Karagulow
  Schaik Mamedow
  Janusch Markozinski
  Sergei Podolyanu
  Wjatscheslaw Popowitsch
  Schassur Rachmatullajew
  Dmitri Raikow
  Ghani Schardarbekow
  Petr Sessekin
  Maxim Sinkow
  Sergei Sorenko
  Goran Stamenković
  Ayubxon Temirxonov
  Jernar Tschimbajew
  Semion Untilov
  Viktors Vinogradovs

 3. Verliererrunde (49.–64. Platz)
  Seyxun Ağayev
  Dmitriy Cuculesku
  Aleksandrs Demakins
  Vijay Drangoy
  Alexander Gerber
  Vitali Gerber
  Sergei Goryslawez
  Oleg Jerkulew
  Aleksey Kostyuk
  Juho Nykänen
  Juri Paschtschinski
  Juri Radtschenko
  Asat Sabyr uulu
  Ejnar Samalejew
  Marsel Savel
  Hlib Waschtschenkow

 4. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Sailan Adamow
  Valeh Badalov
  Armen Gabrieljan
  Niyazi Xələfov
  Andrei Kirillow
  Maksym Kolenko
  Maksym Kolischuk
  Serghei Krîjanovski
  Sergei Kurmanajew
  Jauhen Kurta
  Vasif Məmmədov
  Alexander Murawjow
  Jewhen Nowossad
  Älibek Omarow
  Boris Sljussar
  Jewhen Talow

Finalrunde

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Billardturnier in Chanty-Mansijsk